The Bulletin peut désigner :
 The Bulletin, un hebdomadaire australien ;
 The Bulletin, un hebdomadaire bruxellois.